fibula (voorwerp) of doekspeld, een speld om kledingstukken op de schouder te bevestigen.
 kuitbeen, een bot (fibula) dat zich zijdelings van het scheenbeen bevindt.
 Fibula-Van Dishoek, uitgeverij
 Fibula (geslacht), een slakkengeslacht